Wenkbrauwkuiftangare
 Zwavelstuitkuiftangare